Регионална лига Републике Српске у фудбалу 2019/20. је дванаесто по реду такмичење Регионална лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. У сезони 2019/20. се такмичило 48 клубова, у четири групе, од чега у Групи Запад и Групи Центар по 14 клубова,Групи Исток  16 клубова, те у Групи Југ 4 клубa.Лига је прекинута због епидемије COVID 19.  Због попуне Друге лиге РС већи број  екипa je административно напредоваo у виши ранг.

Резултати групе Запад 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Партизан (К) ugašen †

Резултати групе Центар

Резултати групе Исток

Резултати групе Југ 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Регионална лига Републике Српске у фудбалу

Референце

Спољашњe везе 
https://fsrs.org/sr-BA/

Регионална лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2019/2020.